Ел Брасилар има више значења:

 Ел Брасилар (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасилар (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Брасилар (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Брасилар (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Брасилар (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Брасилар (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Брасилар (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Брасилар (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Брасилар (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику